HKE steht für:

 Herz-Kreislauf-Erkrankung
 Hong Kong Express Airways, chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Hong Kong Stock Exchange, die Börse von Hongkong

HkE steht für:
 Hauptverband katholischer Elternvereine, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände Österreichs

HKE